Тоолайлыг () — топоним в Монгун-Тайгинском кожууне Тывы Российской Федерации.

 Тоолайлыг — административный центр и единственный населённый пункт сумона Тоолайлыг.
 Сумон Тоолайлыг — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения
 Тоолайлыг — гора, 3383 м над уровнем моря.
 Тоолайлыг — река, впадает в реку Барлык.